Муха́дов  ()— туркменське прізвище.

Відомі носії 

 Азат Мухадов (*1981) — туркменський футболіст.
 Мухадов Равшан Абдурахманович (*1961) — колишній радянський та туркменський футболіст та туркменський футбольний тренер.
 Мухадов Чарияр Абдурахманович (*1969) — колишній радянський та туркменський футболіст.
 Сулейман Мухадов (*1993) — туркменський футболіст.